Collum ist

 der lateinische Fachbegriff für den Hals (lat. collum ,Hals‘, ,Nacken‘) 

Collum ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Collum (* 1943), deutscher Kirchenmusiker
 Herbert Collum (1914–1982), deutscher Kirchenmusiker
 William Collum (* 1979), schottischer Fußballschiedsrichter
 Vera Collum (1883–1957),  britische Journalistin, Suffragette, Anthropologin, Radiologin und Autorin

Siehe auch:
 Colum
 Column
 MacCollum
 McCollum
 Cullum